

Трін — громада в кантоні Граубюнден

Ім'я 
 Трін Міхельсен — данська акторка і модель

Інше 
 Трін —  Риб'ячий жир